Cinema e TV
The Last Day (Doctor Who), episódio 
Last Days – filme de 2005, com Michael Pitt e Asia Argento
The Last Days of the Justice Society, história em quadrinhos
O Último Dia de Verão, filme da Nickelodeon (original: The Last Day of Summer)
Hitler: The Last Ten Days, filme com Alec Guinness

Música
Violent Demise: The Last Days, álbum da banda Body Count